! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 131001–131100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 131101–131200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 131201–131300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 131301–131400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 131401–131500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 131501–131600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 131601–131700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 131701–131800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 131801–131900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 131901–132000 [ editare]

Lista planetelor minore (131001-132000)